Danbury puede referirse a:

Localidades del Reino Unido:
 Danbury (Essex)

Localidades de Estados Unidos: 
Danbury (Connecticut)
Danbury (Iowa)
Danbury (Nebraska)
Danbury (Nuevo Hampshire)
Danbury (Carolina del Norte)
Danbury (Texas)

Localidades de Canadá:
Danbury (Saskatchewan)